O termo Giotto pode referir-se a:

Giotto di Bondone
 Giotto, filme italiano de 1969, dirigido por Luciano Emmer
Sonda Giotto - uma sonda espacial
7367 Giotto - um asteróide

Desambiguação